Нуева Илусион има више значења:

 Нуева Илусион, Кампестре (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нуева Илусион (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику